Codivilla ima više značenja:
 Codivilla, Bologna
 Codivilla, La Spezia